Аренд Фрідріх Август Вігман — німецький зоолог і герпетолог.
 Беттіна Вігман — німецька футболістка, півзахисник.
 Мері Вігман — німецька танцівниця і хореограф, засновниця європейського експресивно-пластичного танцю «модерн», танцювальної терапії, а також навчання танцю без пуантів.